Płazy Hondurasu – przedstawiciele gromady płazów występujący w Hondurasie. Według AmphibiaWeb zarejestrowano w tym państwie 121 gatunki płazów z wszystkich trzech rzędów – bezogonowych, ogoniastych i beznogich.

Płazy beznogie (Gymnophiona)

Marszczelcowate (Caeciliidae)

Płazy ogoniaste (Caudata)

Bezpłucnikowate (Plethodontidae)

Płazy bezogonowe (Anura)

Ropuchowate (Bufonidae)

Szklenicowate (Centrolenidae)

Craugastoridae

Eleutherodactylidae

Rzekotkowate (Hylidae)

Świstkowate (Leptodactylidae)

Wąskopyskowate (Microhylidae)

Żabowate (Ranidae)

Nosatkowate (Rhinophrynidae)

Strabomantidae 

Źródło: AmphibiaWeb

Przypisy 

Płazy Ameryki Północnej